Carignano kan syfta på:
 Carignan, en druvsort
 Savojen-Carignano, en italiensk furstlig ätt

Geografi

Italien 

 Carignano, ort och kommun i metropolstaden Turin, Piemonte, Italien, 
 Carignano (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Parma, 
 Carignano (ort i Italien, Toscana), Provincia di Massa-Carrara, 
 Carignano (ort i Italien, Marche), Provincia di Pesaro e Urbino, 

Robotskapade Italienförgreningar